Zur Eintracht ist der Name folgender Freimaurerlogen:

 Johannisloge Zur Eintracht, Berlin
 Große Freimaurerloge „Zur Eintracht“, Darmstadt
 Carl zur Eintracht, Mannheim
 Zur wahren Eintracht, Wien